Новая Михайловка — название населённых пунктов.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Новая Михайловка — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Новая Михайловка — село в Зональном районе Алтайского края.
 Новая Михайловка — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Новая Михайловка — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Новая Михайловка — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Новая Михайловка — село в Альметьевском районе Татарстана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новая Михайловка — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
 Новая Михайловка — село в Решетиловском районе Полтавской области.

См. также 
 Михайловка
 Новомихайловка
 Новомихайловский